Reifferscheid bezeichnet:
 eine Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, siehe Reifferscheid
 einen Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, siehe Reifferscheid (Hellenthal)
 eine Burg in der Gemeinde Hellenthal, siehe Burg Reifferscheid
 ein Adelsgeschlecht mit Sitz auf dieser Burg, siehe Reifferscheid (Adelsgeschlecht)

Reifferscheid ist der Familienname folgender Personen:
 August Reifferscheid (1835–1887), deutscher klassischer Philologe
 Alexander Reifferscheid (1847–1909), deutscher Literaturwissenschaftler
 Eduard Reifferscheid (1899–1992), deutscher Verleger
 Hans Reifferscheid (1901–1982), deutscher Maler
 
 Karl Reifferscheid (1874–1926), deutscher Gynäkologe
 Martin Reifferscheid (1917–1993), deutscher Chirurg
 Thomas Reifferscheid (* 1962), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Reiferscheid
 Reifferscheidt